The Gates (les portes) peut faire référence à :
 The Gates, une installation d'art contemporain de Christo et Jeanne-Claude présentée en 2005 à New York.
 The Gates, une série télévisée américaine de 2010.

Voir aussi